Lord se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan R. Lord
 Ernest E. Lord